Михаил Тара́сов:
 Тарасов, Михаил (более известен под псевдонимом Svoy; род. 1980) — российский музыкант.
 Тарасов Михаил Михайлович (1898 — 1944) — полковник, участник Великой Отечественной войны
 Тарасов, Михаил Петрович (1899—1970) — советский государственный деятель, председатель президиума верховного совета РСФСР.
 Тарасов, Михаил Семёнович (1917—1999) — советский специалист по ядерному оружию.